Пётр Иванович Протопопов (15 июня 1914 года, Уоттунский наслег, Вилюйский округ, Якутская область — 19 сентября 2007 года, село Чинеке, Чернышевский наслег, Вилюйский улус, Якутия) — животновод колхоза имени Аржакова Вилюйского района, Якутская АССР. Герой Социалистического Труда (1966). Лучший телятник Якутской АССР. Почётный гражданин Вилюйского улуса.

Родился 15 июня 1914 года в крестьянской семье в Уоттунском наслеге. Одним из первых вступил в колхоз, организованный в родном селе (с 1930-х годов — колхоз имени Аржакова). Принимал участие в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился на родину и продолжил трудиться в родном колхозе. С 1959 года занимался выращиванием телят и молодняка крупного рогатого скота.

Добился высокой производительности, достигнув среднесуточного привеса 1000—1300 грамм на каждую голову скота. За годы 7-ой пятилетки вырастил 496 телят. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживал в родном селе Чинеке. Скончался в 2007 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)

 Память
В селе Чинеке установлен мемориальный комплекс, посвящённый Герою Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 
 Пётр Иванович Протопопов
 Распоряжение от 18 ноября 2013 года № 974-РП Президента Республики Саха (Якутия) «О комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Протопопова П. И.»